Gli Scotland Act sono un insieme di atti del Parlamento nel Regno Unito che riguardano la creazione e la devoluzione dei poteri al Parlamento scozzese.

Il termine Scotland Act può riferirsi a:

 Scotland Act 1978, parte di un tentativo iniziale di devoluzione della Scozia (abrogato 1979)
 Scotland Act 1998, che ha formato il Parlamento scozzese devoluto
 Scotland Act 2012, che ha devoluto ulteriori poteri (principalmente in materia di tassazione)
 Scotland Act 2016, che ha devoluto una serie di poteri relativi ai trasporti e alla finanza

Pagine di disambiguazione